Star Wars: The Clone Wars kan syfta på:

Datorspel 
Star Wars: The Clone Wars – Datorspel från 2002 baserad på spelfilmen Star Wars: Episod II – Klonerna anfaller

Långfilmer 
Star Wars: Episode II – Attack of the Clones – Spelfilm från 2002 (svensk titel: Star Wars: Episod II – Klonerna anfaller)
Star Wars: The Clone Wars  – Datoranimerad långfilm från 2008

TV-serier 
Star Wars: Clone Wars – Tecknad TV-serie från 2003 (svensk titel: Star Wars: Klonkrigen)
Star Wars: The Clone Wars – Datoranimerad TV-serie från 2008